Анна Антоновна Деревянко () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Чкалова Новомосковского района Днепропетровской области. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась 13 февраля 1914 года в селе Николаевка (ныне Новомосковского района Днепропетровской области) в украинской крестьянской семье. С ранних лет помогала в хозяйстве, в результате чего образования не получила, была неграмотной.

С 1941 по 1943 годы проживала на оккупированной территории. После освобождения села в 1943 году вновь стала работать в колхозе имени Чкалова, а позже перешла трудиться звеньевой. В 1948 году получила высокий урожай зерновых — 30,1 центнер пшеницы с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1949 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи зерновых Анне Антоновне Деревянко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудовую деятельность в колхозе до выхода на заслуженный отдых.  

Проживала в родном селе. Умерла 7 мая 1996 года. Похоронена на сельском кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (04.03.1949);
 дважды орден Ленина (04.03.1949, 29.05.1951); 
 Орден Трудового Красного Знамени (09.06.1950);
 медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. — Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Полеводы
Похороненные в Новомосковском районе (Украина)
Звеньевые колхозов